Amesbury – miasto w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Amesbury – miasto w USA, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Amesbury – obszar niemunicypalny w Kanadzie, w prowincji Alberta

 Paul Amesbury – kanadyjski wioślarz